

Patronyme 

  (1896-1941), homme politique américain ;
 Douglas Golder (1948-), joueur de hockey sur gazon australien ;
  (1911-1990), ingénieur britannique.

Titre 

  :
 David Golder, roman d'Irène Némirovsky, paru en 1929 ;
 David Golder, film français réalisé par Julien Duvivier, sorti en 1931.

Divers 
 Golder Associés, une entreprise canadienne.